Семья Джо Байдена — американская семья ирландского, английского и французского происхождения, члены которой получили известность в области права, образования, общественной деятельности и политики.

Родители, братья и сестра 
Джозеф Робинетт Байден-младший родился 20 ноября 1942 года в больнице Святой Марии в Скрантоне (штат Пенсильвания), у Кэтрин Юджинии «Джин» Байден (урожденная Финнеган) и Джозефа Робинетта Байден-старшего. Он самый старший из детей в этой католической семье, после него идут его сестра [Мэри] Валери Байден Оуэнс и два брата, Фрэнсис Уильям «Фрэнк» Байден и Джеймс Брайан «Джим» Байден. Джин имела ирландское происхождение, корни которого по-разному приписываются графству Лаут и графству Лондондерри.

Предки по отцу 
Родители Джозефа-старшего, Мэри Элизабет (урожденная Робинетт) и Джозеф Х. Байден, нефтяной бизнесмен из Балтимора, штат Мэриленд, имели английское, французское и ирландское происхождение.

Родословную Байденов можно отследить благодаря Уильяму Байдену (ок. 1790 1840) — прапрапрапрадеду Джо Байдена по отцовской линии, родившимся в английском Суссексе, который иммигрировал в США.

Предки по матери 
Ирландские специалисты по генеалогии представили Джо историю его ирландской материнской линии во время его визита туда в 2016 году. Его прадед по материнской линии Эдвард Фрэнсис Блевитт, ребёнок ирландских эмигрантов, прибывших из Баллины, графство Мейо, был членом Сената штата Пенсильвания.

Семейное древо 

46-й Президент США Джо Байден был дважды женат, в браках родилось четверо детей.
 Нейлия Хантер, позже Нейлия Хантер Байден, вышла замуж за Джо Байдена в 1966 году. В декабре 1972 года, когда Джо Байден был избранным сенатором, Нейлия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе; два сына были ранены.
 Бо Байден (Джозеф Р. Байден III) (1969—2015), генеральный прокурор штата Делавэр. Двое детей: Натали и Хантер. Умер от рака мозга в мае 2015 года.
 Хантер Байден (Роберт Хантер Байден), бывший бизнесмен и сын Джо Байдена. У него есть три дочери от его первой жены Кэтлин: Наоми, Финнеган и Мейзи. Хантер — биологический и законный отец четвёртого ребёнка, идентифицированного в судебных документах как NJR, с Лунден Робертс. У него есть пятый ребёнок от его второй жены Мелиссы Коэн Байден.
 Наоми Кристина Байден (1971—1972) по прозвищу «Эми»; погибла в той же аварии, что и её мать Нейлия.
 Доктор Джилл Байден, бывшая вторая леди США; педагог; и вторая жена Джо Байдена, вышедшая за него замуж 17 июня 1977 года.
 Эшли Блейзер Байден (род. 1981).

Внуки 

 От старшего сына Бо: Натали и Хантер.
 От младшего сына Хантера: три дочери и два сына.

Примечания 

Байден
Семья Джо Байдена